Acanthocarpus može označavati:
 Acanthocarpus (Animalia), rod rakova iz porodice Calappidae.
 Acanthocarpus (Plantae), biljni rod iz porodice Asparagaceae.